Das ABCS-Turnier (offiziell niederl. ABCS-toernooi, engl. ABCS Tournament) war ein von 2010 bis 2015 alljährlich im K.-o.-System ausgetragener Fußballwettbewerb zwischen den vier Nationalmannschaften von Aruba, Bonaire, Curaçao und Suriname.

Die Turniere im Überblick

ABCS-Turnier 2010 
Das 1. ABCS-Turnier fand vom 29. bis zum 31. Oktober 2010 in Curaçao statt. Alle Spiele wurden im Ergilio Hato Stadion in Willemstad ausgetragen.

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

ABCS-Turnier 2011 
Das 2. ABCS-Turnier fand vom 2. bis zum 4. Dezember 2011 in Suriname statt. Alle Spiele wurden im Franklin-Essed-Stadion in Paramaribo ausgetragen. Ursprünglich war als Austragungszeitraum der 23. bis zum 25. September vorgesehen.

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

ABCS-Turnier 2012 
Das 3. ABCS-Turnier fand vom 13. bis zum 15. Juli 2012 in Aruba statt. Alle Spiele wurden im Complejo Deportivo Guillermo Próspero Trinidad in Oranjestad ausgetragen.

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

ABCS-Turnier 2013 
Das 4. ABCS-Turnier fand vom 14. bis zum 16. November 2013 in Curaçao statt. Alle Spiele wurden im Ergilio Hato Stadion in Willemstad ausgetragen. Ursprünglich war als Gastgeber Bonaire und als Austragungsort das Stedelijk Stadion in Kralendijk vorgesehen.

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

ABCS-Turnier 2014 
Das 5. ABCS-Turnier sollte ursprünglich von 7. bis zum 9. November in Suriname stattfinden. Alle Spiele wären im André Kamperveen Stadion in Paramaribo ausgetragen worden. Aufgrund der starken Leistung von Curaçao während der Qualifikation zur Karibikmeisterschaft 2014 – Curaçao kam als einer der Gruppensieger der ersten Runde in die zweite Qualifikationsrunde, schloss diese als Zweiter hinter Martinique ab und qualifizierte sich so für die von 11. bis 18. November 2014 stattfindende Endrunde in Jamaika – wurde der Austragungszeitraum des ABCS-Turniers auf 28. bis 30. November verlegt. Da Curaçao es bis in die Endrunde der Karibikmeisterschaft geschafft hatte, wurde das ABCS-Turnier 2014 in weiterer Folge doch noch abgesagt und eine Austragung auf Ende Januar und Anfang Februar 2015 verschoben.

ABCS-Turnier 2015 
Das 5. ABCS-Turnier fand vom 30. Januar bis zum 1. Februar 2015 in Suriname statt. Alle Spiele wurden im Dr. ir. Franklin Essed Stadion in Paramaribo ausgetragen.

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Statistik

Rangliste

Ewige Tabelle

Weblinks 
 Das ABCS-Turnier auf der offiziellen Webpräsenz der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (englisch)
 Das ABCS-Turnier auf WildStat.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb für Nationalmannschaften
Sportveranstaltung im 21. Jahrhundert